Заборовка — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 35 км к северу от Пскова и в 2 км к юго-востоку от села Серёдка.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района